Kline (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Franz Kline (1910-1962), Amerikaans kunstschilder
 Kevin Kline (1947), Amerikaans acteur
 Morris Kline (1908-1992), Amerikaans wiskundige
 Richard Kline (1944), Amerikaans acteur en regisseur

Zie ook 
 Klinë, gemeente in Kosovo